Ходеч:

 Ходеч — город в Польше, входит в Куявско-Поморское воеводство, Влоцлавский повят.
 Ходеч — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Влоцлавский повят, Куявско-Поморское воеводство.